Gachot ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand Gachot (* 1962), belgischer Formel-1-Rennfahrer
 Georges Gachot (* 1962), französisch-schweizerischer Filmregisseur
 Jacques Gachot (1885–1954), elsässischer Maler und Lithograf